Evropsko prvenstvo v atletiki 2022 je petindvajseto evropsko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 15. in 21. avgustom 2022 na Olimpijskem stadionu v Münchnu, Nemčija. Na tekmovanju je sodelovalo 1495 atletov iz 48-ih držav, ki so tekmovali v petindvajsetih atletskih disciplinah za moške in ženske.

Rezultati atletov

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Rezultati atletinj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Sodelujoče države 

  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (14)
  (4)
  (61)
  (2)
  (6)
  (11)
  (7)
  (53)
  (28)
  (12)
  (75)
  (99)
  (2)
  (120)
  (2)
  (116)
  (40)
  (46)
  (3)
  (38)
  (15)
  (98)
  (2)
  (8)
  (19)
  (4)
  (2)
  (7)
  (2)
  (59)
  (2)
  (46)
  (80)
  (45)
  (21)
  (2)
  (14)
  (19)
  (22)
  (89)
  (52)
  (48)
  (41)
  (53)

Medalje po državah

Zunanje povezave 

 

2022
Športne prireditve v Nemčiji
2022 v športu
Šport v Münchnu